Пащенково — название населённых пунктов:

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Пащенково — исчезнувшее село в Ленинском районе.

Украина 
 Пащенково — село в Белопольском районе Сумской области.